Grana steht für:

 Grana, Ort in Sachsen-Anhalt
 Grana Padano, italienischer Käse
 Grana Trentino, italienischer Käse
 Grana, Lamellen-Stapel innerhalb von Chloroplasten
 Grana, der Titel einer internationalen Fachzeitschrift für Palynologie und Aerobiologie.

Grana bzw. Graña ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Guido de Grana (auch: Guido de Grona), Kleriker des 13. Jahrhunderts, der mehrere lateinische Texte für den Schulunterricht kommentiert hat
 Francesco Carretto de Grana (1594–1651), kaiserlicher Generalfeldmarschall
 Hugo Bach (Mediziner) (Pseudonym: Hugo Grana; 1859–1940), deutscher Arzt und Schriftsteller
 María Graña (* 1953), argentinische Tangosängerin
 Otto de Grana (Ottone Enrico del Carretto, Marchese di Savona e di Grana, Conte di Millesimo; 1629–1685), kaiserlicher Heerführer und Diplomat sowie königlich-spanischer Statthalter in den Spanischen Niederlanden

Grana ist die häufigste Mehrzahlform von Grano, der Name von verschiedenen Münzen, die vom Königreich Neapel und Sizilien, Malta und Spanien geprägt wurden. In dieser Bedeutung ist sie Bestandteil einer italienischen Musikgruppe 24 Grana.

Grana ist die Mehrzahlform von lateinisch granum (Korn), vgl. auch Thylakoid#Granum